

А́лан Крю́гер (, 17 сентября 1960, Ливингстон, штат Нью-Джерси, США — 17 марта 2019) — американский экономист, специалист в области экономики труда.

В 2011 году входил в 50 лучших экономистов мира согласно оценке IDEAS/RePEc.

Биография 
Вырос в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, в еврейской семье. В 1979 году окончил Ливингстонскую среднюю школу.

В 1983 году получил степень бакалавра наук (с отличием) в Школе промышленных и трудовых отношений при Корнеллском университете. В 1985 году получил степень магистра в Гарвардском университете, а в 1987 году там же — степень доктора экономических наук.

Профессор Принстонского университета. Основатель и директор исследовательского центра «Survey» при университете.

В 1994—1995 годах занимал пост главного экономиста в Министерстве труда США.

В 2009—2010 годах — помощник по экономической политике министра финансов США.

В 2011 году назначен главой Совета экономических консультантов Белого дома. При его назначении на эту должность президент США Барак Обама охарактеризовал его как «одного из ведущих экономистов нации».
Находясь в этой должности выступил с утверждением, что неравенство в Штатах достигло отметки, когда разрыв в доходах граждан угрожает экономическому росту.

Алан Крюгер написал книгу о терроризме, в которой опровергается общепринятое мнение о том, что терроризм зарождается в среде бедных необразованных людей. Крюгер пишет, что часто террористы появляются из среднего класса и имеют образование уровня колледжа.

С 2000 по 2006 год вёл колонку «Economic Scene» в «New York Times».

Библиография 
 1995 — «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы» () (в соавторстве с Д. Кардом), ISBN 0-691-04823-1.
 2001 — «Вопросы образования: Избранные эссе Алана Крюгера» (), ISBN 1-84064-106-1.
 2003 — «Неравенство в Америке: Какова роль политики капитала для человека?» () (в соавторстве с Дж. Хекманом), ISBN 0-262-08328-0.
 2007 — «Что делает террористом: Экономика и корни терроризма» (), ISBN 0-691-13438-3.

Примечания

Ссылки 
 Алан Крюгер на сайте Принстонского университета

Экономисты-энвайронменталисты
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Школы производственных и трудовых отношений Корнеллского университета
Выпускники Гарвардского университета
Профессора Принстонского университета
Председатели Совета экономических консультантов
Действительные члены Эконометрического общества
Лауреаты премии Института экономики труда